Chíram či Chiram může označovat:

 Chíram z Týru – fénický král ve městě Týru v 10. století př. n. l., biblický spojenec izraelských králů
 Chíram Abíf – biblická postava, zručný řemeslník, jmenovec týrského krále, který jej vyslal na stavbu Šalomounova chrámu
 Legenda o Chíramovi –  známá z prostředí svobodného zednářství, podle které byl biblický Chíram Abíf architektem Šalomounova chrámu
 Ašer Chiram (1897–1973) – brněnský a izraelský architekt maďarského původu
 Har Chiram – hora v Izraeli
 Nachal Chiram – údolí v Izraeli
 Operace Chiram – izraelská vojenská operace roku 1948 během první izraelsko-arabské války